Не следует путать с генералом 

Шарль Антуан Луи Алексис Моран (; 1771—1835) — французский военный деятель, дивизионный генерал (1805 год), граф (1808 год), участник революционных и наполеоновских войн. Имя генерала выбито на Триумфальной арке в Париже.

Служба в годы Революции 
Родился в семье магистрата и судьи Алексиса Франсуа Морана ; 1746—1829) и его супруги Жанны Клодины Руссель де Ля Луайер (; 1745—1809). Был старшим из десяти детей.

В разгар революционных событий во Франции Шарль Моран учился на юриста, в 1791 году он получил степень лиценциата права. Уже через год, в августе 1792 года, он стал капитаном 7-го батальона волонтёров департамента Ду, а ещё через месяц его повысили до подполковника. В 1792—93 годах он сражался в рядах Рейнской армии. 8 сентября 1793 года в бою при Ондскоте Моран первым ворвался в город со знаменем в руках. В 1793—94 годах он воевал в Северной армии, в 1794—96 годах в Самбро-Маасской, а с января 1797 года в Итальянской армии. 14 января 1797 года Моран отличился, сражаясь с австрийцами при Риволи.

Служба у генерала Бонапарта 
Моран участвовал в Египетской кампании в составе дивизии генерала Дезе. После сражения у Пирамид, прямо на поле боя, он был произведён в чин полковника и возглавил 88-ю линейную пехотную полубригаду. С 7 сентября 1799 года Моран исполнял обязанности начальника штаба, а затем был назначен на должность губернатора провинции Гирей. За мужество, проявленное во время этой кампании, 6 сентября 1800 года получил чин бригадного генерала. С мая и вплоть до конца июля 1801 года Моран командовал бригадой в дивизии генерала Вердье. 9 августа 1801 года он вернулся во Францию. С 19 марта 1802 года был командующим в департаменте Морбиан. 29 августа 1803 года переведён в военный лагерь Сент-Омер, где возглавил пехотную бригаду.

Служба у императора Наполеона 
В сражении при Аустерлице Моран командовал пехотной бригадой, входившей в состав дивизии генерала Сент-Илера. Его бригада, включавшая в себя всего лишь один полк (10-й полк лёгкой пехоты), в районе Праценских высот подверглась атаке превосходящих сил противника и понесла значительные потери. Если бы не своевременный подход соседних частей Великой армии, полк Морана был бы полностью уничтожен. За проявленное в ходе кампании мужество (24 декабря 1805 года) Моран был произведён в чин дивизионного генерала.

14 февраля 1806 года его назначают командиром 1-й пехотной дивизии 3-го корпуса маршала Даву. Моран сумел завоевать доверие и уважение со стороны своего ворчливого начальника и стал, наряду с генералами Фрианом и Гюденом, одним из его наиболее приближённых помощников. В битве при Ауэрштедте (14 октября 1806 года) полки Морана беглым огнём отразили атаки прусской кавалерии, а затем перешли в контрнаступление и разгромили войска герцога Брауншвейгского. Генерал в этом бою был ранен в руку. Дивизия Морана участвовала во взятии Кюстрина (1 ноября 1806 года), а также в сражениях при Чарново и Голымине. В битве при Прейсиш-Эйлау (8 февраля 1807 года) бравый генерал получил новое ранение.

14 января 1808 года женился в Варшаве на польке Эмили Парисов (; 1792—1868). На свадьбе присутствовал князь Юзеф Понятовский. В корзине невесты Эмили обнаружила драгоценности и 30 000 франков золотыми монетами от Наполеона. У пары родилось десять детей.

В 1809 году Моран сражается при Арнсхофене, Абенсберге, Ландсхуте, Экмюле, Регенсбурге. В битве при Ваграме (5-6 июля 1809 года) части его дивизии смяли левый фланг австрийцев, что решило исход всего сражения. С 13 июля 1810 года по 3 марта 1812 года Моран исполнял обязанности губернатора Гамбурга.

24 июня 1812 года Моран удостоился чести первым переправиться на правый берег Немана, открыв, тем самым, Русскую кампанию. 17 августа его дивизия в ходе ожесточённого боя занимает южные предместья Смоленска. В Бородинской битве полки Морана атакуют Курганную высоту, неся при этом огромные потери от залпов русской артиллерии. Сам генерал получает ранение в челюсть. В конце 1812 года остатки 1-й дивизии Великой армии, сохраняя порядок и дисциплину, покинули Россию.

С 17 марта 1813 года Моран командовал 12-й пехотной дивизией, входившей в состав 1-го, а затем 4-го корпусов генерала Бертрана. Участвовал в битвах при Лютцене и Бауцене. 6 сентября 1813 года в сражении у Денневица после поражения французской кавалерии стойкость Морана спасла остатки корпуса маршала Нея и позволила французам отступить. Отличился в бою при Ханау (30-31 октября). В декабре 1813 года — апреле 1814 года руководил обороной Майнца, покинув его со своими войсками лишь после окончания войны (4 мая 1814 года).

«Сто дней». Четырёхлетняя ссылка. Прощение «грехов» и восстановление на службе 
Во время Ста дней служил адъютантом у Наполеона и 1-м полковником пеших егерей в его гвардии. 2 июня 1815 года получил титул пэра Франции. В битве при Ватерлоо отчаянным усилием сумел выбить пруссаков из Планшенуа, но этот его подвиг уже не мог изменить положения. За это сражение Наполеон пожаловал Морану Большой крест ордена Почётного легиона (награда нашла героя лишь в 1830 года при Июльской монархии). До второго отречения императора храбрый генерал командовал гвардейской пехотой Армии Луары.

Заочно приговорённый Людовиком XVIII к смерти Моран был вынужден скрываться на родине своей жены — в Польше. Он получил прощение лишь в 1819 году. Ему вернули чин дивизионного генерала, восстановили на военной службе (с 1 сентября 1819 года по 12 января 1820 года он служил в Королевской гвардии), а также вторично провозгласили пэром Франции (11 октября 1832 года).

Шарль Антуан Луи Алексис Моран скончался в своём парижском особняке 2 сентября 1835 года.

Воинские звания 
 Капитан (9 августа 1792 года);
 Подполковник (5 сентября 1792 года);
 Полковник (21 июля 1798 года, утверждён в чине 7 сентября 1799 года);
 Бригадный генерал (6 сентября 1800 года);
 Дивизионный генерал (24 декабря 1805 года).

Титулы 
 Граф Моран и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 24 июня 1808 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Великий офицер ордена Почётного легиона (7 июля 1807 года)

 Командор ордена Железной короны (23 декабря 1807 года)

 Командор саксонского военного ордена Святого Генриха

 Большой Крест ордена Воссоединения (3 апреля 1813 года)

 Кавалер военного ордена Святого Людовика (31 июля 1814 года)

 Большой крест ордена Почётного легиона (18 октября 1830 года)

Примечания

Литература 
 Соколов О. В. Армия Наполеона. СПб.: Империя, 1999. С.567.
 «Charles Antoine Morand», dans Charles Mullié, Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, 1852.

Ссылки 
 Информация о генерале на сайте base Léonore
 Энциклопедический справочник К. А. Залесского
 Послужной список генерала Морана
 Сведения о Ш. А. Моране на сайте Фонда Наполеона
 Воспоминания маршала Даву о генерале Моране
 

Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Участники Смоленского сражения (1812)
Участники Бородинского сражения
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Адъютанты Наполеона
Графы Империи (Франция)